Păucea se poate referi la:
 Păucea, cunoscută ca: Păucea Mediașului (Pócstelke, Póstelke, Puschendorf), Sibiu
 Păucișoara, cunoscută și ca: Păucea, respectiv: Păucița (Küküllőpócsfalva, Poschendorf), Mureș

Vezi și 
 Păuca, Păucă
 Păucinești (Paucsinesd), Hunedoara